Сезон ФК «Атлетіко» (Мадрид) 2010—2011 - 105-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид)' і його 74-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2010 до 30 червня 2011 року.

Окрім участі у Ла-Лізі, клуб також змагався в Лізі Європи УЄФА як переможець турніру попереднього року, розпочавши з групового етапу завдяки сьомому місцю в Ла-Лізі 2010—2011. Змагання за Копа-дель-Рей вони розпочали з чвертьфіналу, де їх переміг майбутній переможець Реал Мадрид.

Форма 
Постачальник: Nike / Головний спонсор: Kia Motors / Back Sponsor: Kyocera / Shorts Sponsor: Paf

Трансфери 
Прийшли (влітку):

 Філіпе Луїс Касмірскі: €12m з Депортіво

 Дієго Годін: €8m з Вільярреал

 Фран Меріда: безплатно з Арсенал

 Дієго Коста: з Вальядолід

 Маріо Суарес: з Мальорка

Прийшли (взимку):

 Хуанфран: €4m з Осасуна

 Еліас: з Корінтіанс  

Пішли (влітку):

 Хосе Мануель Хурадо: €13m до Шальке

 Пабло Ібаньєс: безплатно до Вест-Бром  

 Маріано Пернія: до Насьйональ  

Пішли (взимку):

 Сімау: €0.9m до Бешикташ

 Ігнасіо Камачо: до Малага

 Хуаніто: безплатно до Вальядолід

Склад команди

Змагання

Суперкубок УЄФА

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Посилання 
 

Атлетіко Мадрид
Сезони «Атлетіко» (Мадрид)